Cillán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cillán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Cillán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar